Јустинијана Прима (Царичин град)
 Јустинијана Прима (архиепископија)
 Јустинијана Секунда (Улпијана)

Види још

 Јустинијан, вишезначна одредница